WOM – Warszawska Olimpiada Młodzieży
 WOM - Wał odbioru mocy
 wom – język z grupy torricelli rodziny języków indopacyficznych